Rosa 'Georges Cuvier' — сорт роз, относится к классу Розы Бурбонские и их клаймеры. Сорт создан Charles-Denis Souchet в 1842 году, введён в культуру Victor Verdier et fils в 1843 году. Используется в качестве декоративного садового растения.

Сорт назван в честь французского биолога и натуралиста Жоржа Леопольда Кювье.

Биологическое описание 
Молодые побеги оливково-зелёные. Колючки хорошо развитые, красноватые, почти прямые.

Листья сизовато-зелёные, сложные, состоят из 5 листочков.

Цветки вишнёво-розовые по краю светло-розовые, махровые, около 6 см в диаметре. 

Лепестков 26—40.

Цветение непрерывное.

Происхождение 
По данным сайта Helpmefind.com:

В культуре 
Зоны морозостойкости (USDA-зоны): от 2b—6b.

Болезни и вредители

Примечания 

Georges Cuvier